Fohlenhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Fohlenhof (Colmberg), Ortsteil des Marktes Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fohlenhof (Königsbrunn), Ortsteil der Stadt Königsbrunn, Landkreis Augsburg, Bayern
 Fohlenhof (Neudrossenfeld), Ortsteil der Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Fohlenhof (Pentling), Ortsteil der Gemeinde Pentling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Fohlenhof (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Fohlenhof (Quedlinburg), denkmalgeschützte Gebäude in Quedlinburg
 Fohlenhof (Gemeinde Bruckneudorf), Ortsteil der Gemeinde Bruckneudorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland